Людми́ла Бори́сова: Борисова, Людмила (род. 1966) — советская и российская бегунья.
 Борисова, Людмила Глебовна (1931—2004) — советский и российский социолог.